Йозеф Кратохвил (6 января 1909, Куски, Вельке-Мезиржичи — 17 февраля 1992, Брно) — чешский зоолог, член-корреспондент Словенской Академии наук и искусств.

Биография 
В течение продолжительного времени директор Научно-исследовательского института позвоночных Чехословацкой академии наук (CSAV) в Брно; профессор сельскохозяйственного колледжа (Vysoká škola Zemědělská) в Брно, председатель Чехословацкого зоологического общества, автор 250 научных работ. С 5 февраля 1970 года член-корреспондент Словенской Академии наук и искусств. Автор описания татранской полёвки (Microtus tatricus) и татранского подвида альпийского сурка (Marmota marmota latirostris).

Таксоны пауков, описанные Й. Кратохвилом

Примечания 

Арахнологи Чехии
Териологи Чехии
Члены Словенской академии наук и искусств